Bocconia ist die Bezeichnung für:

 ein Titularbistum der römisch-katholischen Kirche, siehe Titularbistum Bocconia
 eine Pflanzengattung aus der Familie der Mohngewächse, siehe Bocconia (Pflanzengattung)